Le terme varangue peut désigner plusieurs choses:

 varangue dans le milieu maritime.

 Dans les îles de l'océan Indien, plus tard, varangue, mot de charpentier, a servi à désigner la véranda typique de l'architecture créole, qui orne la façade avant des cases (« maisons » en créole) des maîtres.
 Varangue , un magazine d'architecture créé en 1989.

Varangue, patronyme normand, variante de Varengue

Patronyme normand